

Geografia 
 Fet – ex comune della Norvegia

Sigle 
 Field Effect Transistor – transistor a effetto di campo
FET – software per creazione tabelle orarie

Astronomia 
 Fet – cratere situato sulla superficie di Mercurio

Codici 
 FET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Fremont (Stati Uniti)

Letteratura 
 Afanasij Afanas'evič Fet-Šenšin – poeta russo del XIX secolo